Skullage è una raccolta del gruppo musicale Black Label Society, pubblicata nel 2009.



Tracce

CD
Machine Gun Man
Dead As Yesterday
All For You
13 Years Of Grief (edit)
Bleed For Me
Doomsday Jesus
Stillborn
Won't Find It Here
Suicide Messiah
In This River
Fire It Up
New Religion
Instrumental Intro (acoustic)
The Blessed Hellride (acoustic)
Spoke In The Wheel (acoustic)
Stillborn (acoustic)

DVD
All For You (From Boozed, Broozed & Broken-Boned DVD)
13 Years Of Grief (From Boozed, Broozed & Broken-Boned DVD)
Bleed For Me (From Boozed, Broozed & Broken-Boned DVD)
Stillborn video
Suicide Messiah video
In This River video
Fire It Up video
Acoustic Live
Instrumental Intro - Live in Lehigh Valley
The Blessed Hellride - Live in Lehigh Valley
Spoke In The Wheel - Live in Lehigh Valley
We Live No More - Live in Lehigh Valley
Stillborn - Live in Lehigh Valley
New Religion New Footage
Welcome To The Compound New Footage

Collegamenti esterni